14-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 14-я армия (РККА).
 14-я армия (СССР).
 14-я армия (СССР, 1948—1953).
 14-я гвардейская общевойсковая армия.
 14-я армия (Германская империя).
 14-я армия (вермахт).
 14-я армия (Япония).
 14-я отдельная армия ПВО.

14-я воздушная армия 
 14-я воздушная армия (СССР).
 14-я воздушная армия (США).
 14-я армия ВВС и ПВО.

Примечания